

Codici 
 llb – codice ISO 639-3 della lingua lolo

Educazione 
LL.B. – abbreviazione di Bachelor of Laws, titolo di studio anglosassone